Brian G. Hutton
Brian Hutton – componente della Camera dei lord